

Жінки 
 Толстанова Ганна Миколаївна (* 1978) — доктор біологічних наук, професор, лавреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2012).

Чоловіки 
 Толстанов Олександр Костянтинович (* 1960) — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Примітки